Rudolf Oberhauser ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Oberhauser (Sänger) (1852–1929), österreichischer Sänger
 Rudolf Oberhauser (Geologe) (1926–2008), österreichischer Geologe